

Musique et Cinéma 
 Le Sire de Framboisy (1855), opérette
La Mort de Sire de Framboisy (1919), film de Louis Feuillade

Littérature 
Ville fictive où réside Fantômette